Derkuł (dopływ Czagana) – rzeka, dopływ Czagana
 Derkuł (dopływ Dońca) – rzeka, dopływ Dońca